Con el nombre de Elio Peto (Aelius Paetus) existieron dos hermanos:
 Publio Elio Peto.
 Sexto Elio Peto Cato.

Ambos fueron célebres jurisconsultos romanos, siendo el segundo el más importante en esa área, apodado Cato por su habilidad como jurista.